Monica Niculescu era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Pauline Parmentier.

Carina Witthöft ha vinto il suo primo titolo WTA, sconfiggendo in finale Mónica Puig con il punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (primo turno)
  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (primo turno, ritirata)

 Elise Mertens (semifinali)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (primo turno)

Wildcard 

  Angelique Kerber (primo turno)
  Sabine Lisicki (secondo turno)

 Andrea Petković (secondo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (primo turno)
  Pauline Parmentier (semifinali)

<li> Alison Van Uytvanck (secondo turno)
 Yanina Wickmayer (primo turno)

Lucky loser
  Naomi Broady (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2017